Herman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Herman Township (North Dakota)
 Herman Township (South Dakota)